Diesel har flere betydninger:

 Dieselolie – brændstoffet til en dieselmotor opkaldt efter opfinderen Rudolf Diesel
 Dieselelektrisk – produkktion af elektricitet ved samemnkobling af dieselmotor og generator
 Diesel-kredsproces – forbrændingscyklus
 Diesel (tøjfirma) – italiensk tøjfirma
 Diesel (band) – tysk band
 DieselHouse- oplevelses og videncenter
 Diesellokomotiv – lokomotiv med dieselmotor(er) som fremdrivningsmiddel
 Vin Diesel – amerikansk skuespiller
 Nathanael Diesel – Tysk/dansk guitarist og komponist
 Rudolf Diesel – Tysk opfinder